Filippo Inzaghi, włoski piłkarz, zawodnik A.C. Milan
 Simone Inzaghi, włoski piłkarz, zawodnik S.S. Lazio